Пиражу:
 Пиражу (Бразилия) — муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу.
 Пиражу (Франция) — коммуна во Франции, департамент Эн.